Decio Azzolino är namnet på två av Romersk-katolska kyrkans kardinaler:

 Decio Azzolino den äldre (1549–1587)
 Decio Azzolino den yngre (1623–1689)